Дряблово — название населённых пунктов:

Россия 
 Дряблово — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Дряблово — деревня в Курском районе Курской области.